Il pebibit è un'unità di misura dell'informazione o della quantità di dati e fa parte dei vari multipli del bit. 
Il termine deriva dalla contrazione di peta binary digit ed ha per simbolo Pib.

Descrizione

Conversioni 
In bit:
  Pib = 1 exbibit 
  Pib = 1 zebibit 
  Pib = 1 yobibit 

In byte:
 8 Pib = 1 pebibyte
  Pib = 1 exbibyte
  Pib = 1 zebibyte
  Pib = 1 yobibyte

Voci correlate 
 Prefissi per multipli binari
 Unità di misura
 Ordini di grandezza (dati)

Unità di informazione